Badgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Badgraben (Landbach), rechter Zufluss des Landbachs (zum Hochrhein) vor Herdern, Gemeinde Hohentengen am Hochrhein, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Badgraben (Steinersweihergraben), rechter Zufluss des Steinersweihergrabens (zur Schwarzach, zur Altmühl) in Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

 Badgraben, Tal des Glatzbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach gegenüber Doren, Bezirk Bregenz, Vorarlberg